Яков Песин:
 Песин, Яков Борисович (род. 1946) — советский и американский математик.
 Песин, Яков Ефимович (1914—1998) — узбекский советский правовед, доктор юридических наук.
 Песин, Яков Матвеевич (род. 1949) — советский и российский невролог, доктор медицинских наук.